Чверть — 1/4 частина чого-небудь.
 Чверть (одиниця часу)
 Чверть (одиниця довжини)
 Чверть (одиниця ваги)
 Чверть (одиниця об'єму)
 Чверть (одиниця площі)
 Чверть (орган управління)
 Чверть (столярні роботи)
 Четверта частина  навчального року в  середній школі.

Див. також 
 Кварта
 Четвертак — 25 рублів або 25 копійок.

Джерела та література 
 Герасименко Н. О. Чверть  //